Боеций (Boethius) е име на:

 Боеций – преториански префект на Италия, 454 г. убит от Валентиниан III
 Флавий Манлий Боеций – древноримски консул 487 г., син на преторианския префект
 Аниций Манлий Северин Боеций (Св. Боеций; 480 – 524) – древноримски философ, консул 510 г., син на консула от 487 г.
 Флавий Боеций, древноримски консул 522 г.; син на философа
 Боеций (кратер на Луната)
 Боеций (кратер на Меркурий)